Mejk – polski zespół muzyki rozrywkowej założony w Morągu. Nazwa zespołu pochodzi od pierwszych liter imion założycieli grupy.

Historia 
Grupa powstała w Morągu w 1996 roku. Ich pierwszym wielkim przebojem wśród fanów muzyki disco polo był utwór pt. Dla ciebie, pochodzący z debiutanckiego albumu zespołu o tym samym tytule, wydanego pod koniec 1999 roku. Z tej samej płyty pochodzi również piosenka pt. Dotknij mnie. Po wydaniu pierwszego albumu zespół otrzymał pierwszą w swojej karierze nagrodę, którą byłą „Złota Nuta” zdobyta na targach muzycznych Intermedia 2000. Jesienią 2000 roku ukazała się kompozycja pt. Tak nie musiało być, która szybko zdobyła dużą popularność wśród fanów muzyki disco polo. Na początku 2001 roku ukazał się drugi album zespołu pt. Zatrzymam cię, z którego pochodzi utwór pt. Wybacz mi. W 2002 roku wydany został trzeci album pt. Mejk dzieciom promowany przez piosenkę pt. Otworzysz niebo nagrany na potrzeby Fundacji Polsat, na którym znalazły się najbardziej znane piosenki dla dzieci. W tym samym roku zespół otrzymał nagrodę na VII Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Tanecznej w Ostródzie. W 2003 roku ukazał się album pt. Diabeł i anioł, za który zespół otrzymał w 2004 roku nagrodę Telewizji Polskiej. Album ten charakteryzowało w stosunku do poprzednich płyt zwiększenie brzmienia naturalnych instrumentów – gitar, perkusji i instrumentów dętych. W 2005 roku zespół wydał natomiast singiel z anglojęzyczną piosenką pt. Fairest Music, a w tym samym roku wokalistka zespołu Elwira Mejk otrzymała nagrodę „Wokalistki X-lecia” na X Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Tanecznej w Ostródzie.

Muzyka i teksty 
W początkowym okresie działalności zespołu Mejk autorami kompozycji byli Kamil Kaczyński i Jarosław Łabudziński, natomiast teksty wokalistki zespołu Elwiry, ukazały się już na debiutanckim albumie zatytułowanym Dla ciebie.

Zespół wykorzystuje też aranżacje znanych zespołów zagranicznych, pisząc własne słowa do nich.
Pierwotną muzyką grupy było disco polo, później zespół zmienił styl na pop, by ostatecznie prezentować muzykę dance, która znakomicie przyjęła się w klubach czy dyskotekach.

W swoich tekstach Elwira Mejk opisuje głównie własne przeżycia, nawiązując w nich do takich zagadnień jak miłość czy smutek.

Skład zespołu

Obecny skład 

 Elwira Mejk
 Mariusz Brodzik
 Bartłomiej Krzemiński
 Patryk Dylewski

Oryginalny skład 
Pierwotny skład stanowili:
 Mariusz Brodzik
 Elwira Mejk
 Jarosław Łabudziński
 Kamil Kaczyński

Pozostali byli członkowie

Muzycy 
 Igor Wasiewicz-Pawlaczyk

Tancerze 
 Sławomir Paś
 Adrianna Mickiewicz
 Barbara Wyszomirska
 Janusz Gozdur

DJ 
 Mateusz Sygowski

Dyskografia 
 Albumy

 Single

Nagrody i wyróżnienia 
 Złota Nuta 2000 – Targi Muzyczne Intermedia 2000
 Nagroda Prezydenta Opola – Festiwal Muzyki Dance, 2001
 Wokalistka Roku 2003 – Festiwal Muzyki Dance w Ostródzie
 Nagroda Telewizji Polskiej za album Diabeł anioł, 2004
 Elwira Smilgin-Brodzik – wokalistka X lecia – Festiwal Dance w Ostródzie 2005
 Plebiscyt Muzyczny Złoty Styl 2009 (nagroda za 10-lecie zespołu)
 Zdobywcy 1. miejsca na Gali Muzyki Dance na Przebój Lata 2011
 „Złoty Klucz” Nagroda Radia IRN – Disco Hit Festival – Kobylnica 2012
 Elwira Smilgin-Brodzik – wokalistka roku 2012 – Plebiscyt Disco Bandżo
 Wyróżnienie Jury Festiwalu Disco Mazovia 2012 – Mościbrody
 Nagroda Publiczności – Disco Mazovia 2012 – Mościbrody
 Grand Prix Wójta Gminy Kobylnica – Disco Hit Fesival – Kobylnica 2013 (przyznane przez jury w składzie Ryszard Poznakowski, Katarzyna Bujakiewicz i Rafał Olbrychski)
 Podwójna Platynowa Płyta za singiel „Tańczę z nim do rana” – F.F. Folk 2016, id digital
 Złota Płyta za singiel „Na parterze” – F.F. Folk 2017, id digital
 Platynowa Płyta za singiel „Bo to miłość” (Duet z Fisher) – F.F. Lemon, SPAV, 2018

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona zespołu

Zespoły disco polo
Polskie zespoły dance
Polskie zespoły popowe
Zdobywcy platynowych płyt